en Allemagne :
Lohne (Basse-Saxe), dans l'arrondissement de Vechta en Basse-Saxe. 
Lohne désigne une grande partie de la ville de Wietmarschen, en Basse-Saxe, dans l'arrondissement du Comté de Bentheim.
Gartenstadt Lohne, partie de la municipalité d'Isernhagen dans la région de Hanovre en Basse-Saxe.
Löhne, dans l'arrondissement de Herford en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

en Norvège :
Lohne, un petit village appartenant à la municipalité de Søgne. 
Lohne, une rivière du comté de Vest-Agder.